Pamoyanan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Pamoyanan (administrativ by i Indonesien, lat -6,82, long 107,13), Jawa Barat, 
 Desa Pamoyanan (administrativ by i Indonesien, lat -6,63, long 107,36), Jawa Barat, 
 Kelurahan Pamoyanan (administrativ by i Indonesien, lat -6,90, long 107,59), Jawa Barat, 
 Desa Pamoyanan (administrativ by i Indonesien, lat -7,13, long 108,15), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar